Marthinus Pretorius - o primeiro presidente da antiga República do Transvaal.
Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius - um político e militar bôer.
André Pretorius - um músico de origem sul-africana.
Jackie Pretorius - um piloto de Fórmula 1 sul-africano. 

Desambiguação